Копча — українське прізвище.

Відомі носії:
 Копча Василь Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Копча Василь Степанович — український вчений у галузі інфекційних хвороб, педагог. Доктор медичних наук (2006), професор (2007).
 Копча Володимир Михайлович — український футболіст, нападник.
 Копча Надія Іванівна — естрадна спі­вачка, Заслужена артистка України.

Примітки 

Українські прізвища